Gminy w USA:
 West Bank (ang. West Bank Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift
 West Bank (ang. West Bank Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams

Zachodni Brzeg – część Palestyny, administrowana przez Izrael